

Geografia

Austria 
 Leobendorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Korneuburg

Niemcy 
 Leobendorf – dzielnica Laufen

Zobacz też 
 Lobendorf